Okręty US Navy o nazwie USS „Moccasin”

 Pierwszy USS „Moccasin” (1864) był holownikiem służącym w latach 1864-65. Brał udział w wojnie secesyjnej.
 Drugi USS „Moccasin” (SS-5) był okrętem podwodnym typu A. W służbie w latach 1903-1919.
 Trzeci USS „Moccasin” (ID-1322) był statkiem transportowym - chłodnią. W służbie w latach 1918-1919.

Moccasin